LUX AMAZÔNIA é uma produtora de cinema paraense criada em 1999, responsável por filmes independentes e curta-metragens como Ajuê São Benedito e  Decência. Além de suas produções, a LUX AMAZÔNIA atua na promoção de cursos de capacitação na área cinematográfica e produção de documentários institucionais.

Links 
Site da LuxAmazônia

Empresas de produção cinematográfica do Brasil